Příjmení McDermott nese více osobností:

 Donald McDermott (1929–2020) – americký rychlobruslař
 Dylan McDermott (* 1961) – americký herec
 Charlie McDermott (* 1990) – americký televizní a filmový herec
 Richard McDermott (* 1940) – americký rychlobruslař

 McDermott & McGough – umělecká dvojice amerických fotografů